50 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Brytyjczyk Adam Peaty, uzyskawszy czas 25,99. Srebrny medal wywalczył Brazylijczyk João Gomes Júnior, który ustanowił nowy rekord obu Ameryk (26,52). Brąz zdobył reprezentant Południowej Afryki Cameron van der Burgh (26,60).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 9:30.

Dogrywka (swim-off) 
Dogrywka odbyła się 25 lipca o 11:17.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 18:11.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 26 lipca o 18:17.

Przypisy 

M